Falso Dimitri I di Russia (forse Grigorij Otrepev, 1581-1606) – pretendente al trono di Russia
 Falso Dimitri II di Russia (Andreij Nagy, ... – 1610) – pretendente al trono di Russia
 Falso Dimitri III di Russia – pretendente al trono di Russia